Flagstaff kan syfta på följande:

Astronomi
 2118 Flagstaff - en asteroid

Geografi

Antarktis 

 Flagstaff (udde),

USA 

 Flagstaff, countyhuvudort, Arizona, Coconino County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar